Наде́ждівка — село в Україні, Новомосковському районі Дніпропетровської області. Населення за переписом 2001 року становить 354 особи. Орган місцевого самоврядування — Попасненська сільська рада.

Географія 
Село Надеждівка знаходиться за 2,5 км від села Тарасове. У селі бере початок річка Баркова. Через село проходить автомобільна дорога .

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Посилання 

 Погода в селі Надеждівка 

Села Дніпропетровської області